Tyler Graovac (né le  à Brampton dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 
Après deux saisons dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec les 67 d'Ottawa, il est repêché au septième rang par le Wild du Minnesota lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011. Après deux autres saisons chez les juniors, il rejoint les rangs professionnels en 2013-2014 en jouant dans la LAH pour le Wild de l'Iowa, équipe affiliée avec celle du Minnesota. 

La saison suivante, il joue ses premières parties dans la LNH avec le Wild (du Minnesota), prenant part à trois parties. Après une autre saison où il ne joue que deux parties avec le Minnesota, il prend part à  avec l'équipe de la LNH en 2016-2017 et marque sept buts.

Le , il est échangé aux Capitals de Washington contre un choix de  tour au repêchage de 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2009-2010 ||67 d'Ottawa ||LHO ||52 ||2 ||7 ||9 ||17 ||12 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2010-2011 ||67 d'Ottawa ||LHO ||66 ||10 ||11 ||21 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 ||67 d'Ottawa ||LHO ||50 ||8 ||19 ||27 ||31 ||18 ||4 ||6 ||10 ||12
|-
| 2012-2013 ||67 d'Ottawa ||LHO ||30 ||21 ||14 ||35 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 ||Bulls de Belleville ||LHO ||30 ||17 ||21 ||38 ||10 ||15 ||6 ||16 ||22 ||17
|-
| 2013-2014 ||Wild de l'Iowa ||LAH ||64 ||13 ||12 ||25 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Wild de l'Iowa ||LAH ||73 ||21 ||25 ||46 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Wild du Minnesota||LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Wild du Minnesota||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Wild de l'Iowa ||LAH ||39 ||5 ||11 ||16 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Wild de l'Iowa ||LAH ||26 ||10 ||5 ||15 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Wild du Minnesota ||LNH ||52 ||7 ||2 ||9 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Capitals de Washington || LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Bears de Hershey || LAH ||53 ||12 ||17 ||29 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Heat de Stockton || LAH ||65 ||24 ||26 ||50 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Canucks de Vancouver || LNH || 8 ||2 ||0 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Comets d'Utica || LAH || 11 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Canucks de Vancouver || LNH || 14 || 3 || 1 || 4 || 6  || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Comets d'Utica || LAH || 9 || 2 || 7 || 9 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HK Dinamo Minsk || KHL || 44 || 11 || 15 || 26 || 24 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2022-2023 || HK Vitiaz || KHL || 49|| 9|| 11|| 20|| 12|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2

| 84 || 12 || 3 || 15 || 20 || - || - || - || - || -

Trophées et honneurs personnels 
2012-2013 : remporte le trophée William-Hanley du joueur au meilleur esprit sportif.

Références 

Naissance en avril 1993
Naissance à Brampton (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur des 67 d'Ottawa
Joueur des Bulls de Belleville
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du HK Vitiaz